As I laye a-thynkynge (Mentre giaccio pensando) è l'ultima poesia scritta da "Thomas Ingoldsby" (Richard Barham), messa in musica dal compositore inglese Edward Elgar nel 1888.

Storia
La canzone fu pubblicata nel 1888 da Beare & Son, ma potrebbe essere stata scritta nell'anno precedente. È una canzone per soprano o tenore.

Versi
Elgar ha omesso i due versi racchiusi tra parentesi quadre [ ] - il quinto e il sesto versetto della poesia.

AS I LAYE A-THYNKYNGE
 
As I laye a-thynkynge, a-thynkynge, a-thynkynge,
Merrie sang the Birde as she sat upon the spraye!
There came a noble Knyghte,
With his hauberke shynynge brighte,
And his gallant heart was lyghte,
Free and gaye;
As I laye a-thynkynge, he rode upon his waye.

As I laye a-thynkynge, a-thynkynge, a-thynkynge,
Sadly sang the Birde as she sat upon the tree!
There seemed a crimson plain,
Where a gallant Knyghte lay slayne,
And a steed with broken rein
Ran free,
As I laye a-thynkynge, most pitiful to see!

As I laye a-thynkynge, a-thynkynge, a-thynkynge,
Merrie sang the Birde as she sat upon the boughe;
A lovely Mayde came by,
And a gentil youth was nyghe,
And he breathed many a syghe
And a vowe;
As I laye a-thynkynge, her heart was gladsome now.

As I laye a-thynkynge, a-thynkynge, a-thynkynge,
Sadly sang the Birde as she sat upon the thorne;
No more a youth was there,
But a Maiden rent her haire,
And cried out in sad despaire,
'That I was borne!'
As I laye a-thynkynge, she perished forlorne.

[ As I laye a-thynkynge, a-thynkynge, a-thynkynge,
Sweetly sang the Birde as she sat upon the briar;
There came a lovely Childe,
And his face was meek and mild,
Yet joyously he smiled
On his sire;
As I laye a-thynkynge, a Cherub mote admire.

But I laye a-thynkynge, a-thynkynge, a-thynkynge,
And sadly sang the Birde as it perch'd upon a bier;
That joyous smile was gone,
And that face was white and wan,
As the downe upon the Swan
Doth appear
As I laye a-thynkynge - oh! bitter flow'd the tear! ]

As I laye a-thynkynge the golden sun was sinking,
O merrie sang that Birde as it glittered on her breast
With a thousand gorgeous dyes,
While soaring to the skies,
'Mid the stars she seem'd to rise,
As to her nest;
As I laye a-thynkynge, her meaning was exprest:-
'Follow, follow me away,
It boots not to delay,'-
'Twas so she seem'd to saye,
'HERE IS REST!'
T. I.

Ascolto online
Songs and Piano Music by Edward Elgar Prima registrazione di "As I laye a-thynkynge" eseguita da Amanda Pitt (soprano), con David Owen Norris (pianoforte).

Note

Bibliografia
Banfield, Stephen, Sensibility and English Song: Critical studies of the early 20th century (Cambridge University Press, 1985) 
Kennedy, Michael, Portrait of Elgar (Oxford University Press, 1968)

Collegamenti esterni
 
 

Composizioni di Edward Elgar
Brani musicali